Etchemin, o el plural Etchemins, puede referirse a:

 Etchemins, tribu de indios algonquinos en Canadá y los Estados Unidos.
 Lago Etchemin, estanque en Chaudière-Appalaches (Quebec, Canadá).
 Les Etchemins, municipio regional de condado de Chaudière-Appalaches.
 Lac-Etchemin, municipio de Chaudière-Appalaches.